Морис има више значења:
 Округ Морис (Њу Џерзи)
 Округ Морис (Канзас)
 Округ Морис (Тексас)
 Морис (Алабама)
 Морис (Илиноис)
 Морис (Њујорк)
 Морис (Минесота)
 Морис (Оклахома)

 Морис (цртач)